Погорельская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Погорельская волость (Мезенский уезд) — в составе Архангельской губернии
 Погорельская волость (Красноярский уезд) — в составе Енисейской губернии
 Погорельская волость (Игуменский уезд) — в составе Минской губернии
 Погорельская волость (Белозерский уезд) — в составе Новгородской губернии
 Погорельская волость (Белёвский уезд) — в составе Тульской губернии
 Погорельская волость (Сосницкий уезд) — в составе Черниговской губернии